LÖA kan betyda: 

 Längd över allt – vid beskrivning av total längd på båtar. Måttet används vid sidan av bland annat Längd i vattenlinjen (LVL).